Моянци — село в Республике Македония:
 Моянци (община Арачиново)
 Моянци (община Кочани)